Arsenal FC deltog säsongen 2012/2013 i Premier League, FA-cupen, Engelska Ligacupen och Champions League. Lagets manager var Arsène Wenger, som gjorde sin sjuttonde raka säsong vid rodret. Laget tappade sin lagkapten Robin van Persie till rivalen Manchester United vid säsongsinledningen, och fick fokusera på att kämpa för att klara av topp fyra och kval till 2013/14 års Champions League. Trots att man halkade efter Chelsea och Tottenham, gjorde en stark spurt att man pressade sig förbi ärkerivalerna Tottenham och slutade fyra, detta efter 1-0 borta mot Newcastle i sista matchen. Stor hjälte blev mittbacken Laurent Koscielny, som gjorde matchens enda mål.

I övrigt så innebar säsongen Arsenals åttonde raka trofélösa säsong. Man nådde inte de senare faserna i varken FA eller Ligacuperna, och i Champions League föll man med 1-3 hemma mot blivande mästarna Bayern München i första åttondelsfinalen. Den lyckade insatsen i München i returen (seger 2-0) räckte inte till avancemang, då bayrarna gick vidare på det extra bortamålet de gjorde i första matchen.

Deltagna turneringar
 Premier League 2012/2013, fjärdeplats
 FA-cupen 2012/2013, femte omgången
 Engelska Ligacupen 2012/2013, kvartsfinal
 Uefa Champions League 2012/2013, åttondelsfinal

Spelartrupp

Målvakter
  Łukasz Fabiański
  Vito Mannone
  Wojciech Szczęsny

Backar
  Kieran Gibbs
  Carl Jenkinson
  Laurent Koscielny
  Per Mertesacker
  Ignasi Miquel
  Nacho Monreal
  Bacary Sagna
  André Santos
  Sébastien Squillaci
  Thomas Vermaelen

Mittfältare
  Andrej Arsjavin
  Mikel Arteta
  Santiago Cazorla
  Francis Coquelin
  Abou Diaby
  Alex Oxlade-Chamberlain
  Aaron Ramsey
  Tomáš Rosický
  Jack Wilshere

Anfallare
  Gervinho
  Olivier Giroud
  Lukas Podolski
  Theo Walcott

Premier League

Matcher

Bästa målskyttar
  Theo Walcott 14
  Santiago Cazorla 12
  Olivier Giroud 11
  Lukas Podolski 11
  Mikel Arteta 6
  Gervinho 5

Tabell

Uppdaterad: 27 maj 2013

Champions League

Gruppspel

Åttondelsfinal

Referenser

2012/2013
Arsenal